Екатери́на Никола́евна Вилко́ва (род. 11 июля 1984, Горький, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в Горьком.

В 2003 году окончила Нижегородское театральное училище (мастерская В. Ф. Богомазова).

В 2006 году окончила школу-студию МХАТ (курс И. Я. Золотовицкого и С. И. Земцова).

Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.

Личная жизнь 
Супруг — актёр Илья Любимов, свадьба состоялась 1 мая 2011 года.

Дети: дочь Павла (род. 11 февраля 2012) и сын Пётр (род. 6 апреля 2014).

Творчество

Роли в театре 
 «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина. Режиссёр: Виктор Рыжаков — Катя, Козлова, Она.

Роли в клипах 
 В 2010 году снялась в клипе Александра Ломинского на песню «Ты знала»,

 В 2012 году — в клипе Dan Balan на песню «Люби».

Фильмография

Награды и номинации 
 2011 год — премия RU.TV победа в номинации «Лучшая актриса года».

Телевидение 
В сезоне 2010—2011 участвовала в телепроекте «Лёд и пламень» на Первом канале российского телевидения.

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Вилкова: персональное досье на сайте проекта «РусКино».
 Интервью Екатерины Вилковой // «Московский комсомолец»: газета. — 2007. — 25 июня.
 Катю Вилкову не догонишь: интервью «Российской газете» (26 апреля 2007 г.)

Выпускники Нижегородского театрального училища
Выпускники Школы-студии МХАТ
Актрисы XXI века